IC 5146 — рассеянное звёздное скопление, погруженное в отражательно-эмиссионную туманность Кокон, расположенное на небе в созвездии Лебедя. Прямое восхождение — 21 час 53 минуты и 24.0 секунды. Склонение +47° 16' 00". Видимые размеры — 10,00' × 10,0'. Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции нового общего каталога.

Ссылки и источники 
 Статья о снимке туманности IC 5146 в ИК-диапазоне, фото с космического телескопа Гершель
 
 
 
 IC 5146 SIMBAD 
 IC 5146 Vizier 
 IC 5146 в базі NASA Extragalactic Database 
 

Лебедь (созвездие)
Эмиссионные туманности
Рассеянные скопления
Объекты Колдуэлла